JSH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Sitia (Grecia)